Fängsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fängsjö, sjö i Varbergs kommun,  (27,9 ha)
Fängsjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (3,17 km²)
Fängsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (31,8 ha)
Lill-Fängsjön, sjö i Sollefteå kommun,  (39,4 ha)
Stor-Fängsjön, sjö i Sollefteå kommun,  (72,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn